Вылчеле — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Вылчеле — деревня в Румынии.
 Вылчеле — село в Молдавии.